Ferri ist:
 Ferri (Río Negro), ein Ort in Argentinien

Ferri ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Ferri (* 1963), italienische Balletttänzerin
 Antonio Ferri (1912–1975), italienischer Luft- und Raumfahrtingenieur
 Baldassare Ferri (1610–1680), italienischer Kastratensänger
 Ciro Ferri (1633–1689), italienischer Maler
 Claudia Ferri, kanadische Schauspielerin
 Elda Ferri, italienische Filmproduzentin

 Fabio Ferri (* 1970), italienischer Schauspieler
 Flavio Ferri-Benedetti (* 1983), italienischer Countertenor
 Gabriella Ferri (1942–2004), italienische Sängerin
 Gallieno Ferri (1929–2016), italienischer Comiczeichner
 Gasparo Ferri (* vor 1664–1717), italienischer Gartenbaumeister und Landschaftsarchitekt
 Jean-Yves Ferri (* 1959), französischer Comicautor
 Jenny Losinger-Ferri (1902–1993), Schweizer Malerin, Zeichnerin und Grafikerin
 Jordan Ferri (* 1992), französischer Fußballspieler
 Lorenzo Ferri (1902–1975), italienischer Maler und Bildhauer
 Luigi Ferri (1826–1895), italienischer Philosoph
 Mario Ferri (1875–1941), Schweizer Politiker (PS), Tessiner Grossrat und Nationalrat
 Mauro Ferri (1920–2015), italienischer Jurist und Politiker
 Michele Ferri (* 1981), italienischer Fußballspieler
 Riccardo Ferri (* 1963), italienischer Fußballspieler
 Rita Borromeo Ferri (* 1976), deutsche Mathematikdidaktikerin und Hochschullehrerin
 Roberto Ferri (* 1978), italienischer Maler
 Rolando Ferri, italienischer Altphilologe
 Romolo Ferri (1928–2015), italienischer Motorradrennfahrer
 Silvio Ferri (1890–1978), italienischer Archäologe

Ferri ist der Künstlername folgender Person:
 Georg Feils (* 1953), deutscher Musiker und Autor

Sonstiges:
 Ferri Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Ferrimagnetismus
 Feri
 Ferrie
 Ferry